Das Dameneinzel der Australian Open 2023 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerin war Ashleigh Barty, die im März 2022 ihre Karriere beendete. Gewonnen hat das Turnier Aryna Sabalenka. Sie triumphierte im Finale gegen die amtierende Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina mit 4:6, 6:3, 6:4. Für Sabalenka war es der erste Grand-Slam-Titel.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Australian Open für die Damen fand vom 9. bis 12. Januar 2023 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptbewerb:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2023